Als Bundesjugendring werden

 der Deutsche Bundesjugendring
 der Österreichische Bundesjugendring

bezeichnet.